Місцевості вигаданого всесвіту «Зоряних війн» (території, системи, планети, астероїди, міста, місцевості тощо):

А 
 Аар — планета, батьківщина аар'аа.
 Алдера — столиця Алдераана, вибудувана на острові посередині величезного озера, що утворилося в метеоритному кратері, відома садами та навчальними закладами; зруйнована разом із планетою.
 Альдераан — скеляста планета, що була знищена Зіркою Смерті (Епізоди III та IV).
 Атрівис — сектор, у якому розташована планета Генерис, частина Зовнішнього кільця.

Б 
 Беспін — планета — газовий гігант із дуже коротким періодом обертання навколо своєї осі (12 стандартних годин), відома в основному експортом газу тібанна й ігорними будинками, у яких, як правило, грають у різні версії сабакку, розташована поблизу системи Аноат, має безліч супутників природного походження (Епізоди V і VI).
 Біс — планета-астероїд.
 Ботавуі — рідна планета раси ботанів, космополітичний мир, у якому практично все підпорядковано одержанню та поширенню інформації.

Г 
 Гаморр — планета з досить різноманітним кліматом і природними зонами; день триває 28 стандартних годин, рік — 380 місцевих днів.
 Гегемонія Тіон — сектор Галактики, відомий як Древній і Почесний Союз Гегемонія Тіон, що нараховує 27 зоряних систем і розташований удалечині від центра; «колиска людства», найдревніша цивілізація людей у Галактиці; по мірі розвитку Республіки сектор почав губити своє значення, залишаючись проте житницею цієї частини Галактики; в часи Імперії, перебуваючи поза її контролем, стала батьківщиною багатьох контрабандистів, шахраїв і злочинців.
 Геонозис — скеляста планета з червоним небом, населена комахоподібними мешканцями, де розташовані великі заводи з виробництва дроїдів і зброї, а також база Конфедерації незалежних систем (Епізод II).
 Гот — снігова планета, на якій повстанці під час галактичної Громадянської війни побудували свою базу «Ехо» (Епізод V).

Ґ

Д 
 Дагоба — болотиста планета, де оселився і помер останній магістр-джедай Йода (Епізоди V і VI).
 Дантуін — трав'яниста планета, на якій колись (за часів Старої республіки) знаходився храм джедаїв, знищений за наказом Дарта Маалака.
 Дуга Кесселя — маршрут завдовжки 18 парсеків, яким користуються контрабандисти, щоб обійти імперські кораблі, що охороняють підходи до Кесселя; пролягає біля релятивістського об'єкта Мау; успішний прохід по цьому маршрутові є предметом гордості та заздрості серед контрабандистів, які постійно влаштовують своєрідні змагання (складності полягають у тому, що, наближаючись до чорної діри Мау, пілот зменшує відстань, але збільшує швидкість польоту) — офіційний рекорд належить Хану Соло та Чубацці на "Тисячолітньому соколі ", які скоротили дугу Кесселя до 11,5 парсеків.

Е 
 Ендор — планета-джунглі, на якій живуть маленькі ведмеді Евоки та проходила остання битва галактичної Громадянської війни (Епізод VI).

Є

Ж

З

І 
 Іллум — безлюдна снігова планета, на якій знаходиться печера з кристалами дла світлових мечів (тільки зеленого та синього кольорів), зруйнована за часів старої республіки сепаратистами.

Ї

К 
 Каміно — планета-океан, де була створена армія клонів (Епізод II).
 Като Неймойдіа — багата планета-колонія (Епізод III).
 Кашиїк — планета лісів, населена Вукі (Епізод III).
 Коррібан — рідний світ ситхів і священна планета їх ордена.
 Корускант — планета-місто, центр галактики (Епізоди І, ІІ, ІІІ та VI).

Л

М 
 Мегіто — крижана планета на Зовнішньому Кільці (Війни клонів).
 Мустафар — вулканічна планета, де востаннє знаходилась Рада сепаратистів і відбулася перша дуель Обі-вана Кенобі з Дартом Вейдером (Епізод III).
 Манаан — водяна планета, населена корінними жителями Селкат, які за час свого перебування на планеті побудували велике місто «Ахто Іст» (або «Ахто Сіті»).
 Мон Каламарі — водяна планета, на орбіті якої виробляють важкі крейсери «Мон Каламарі», з побудованими невеликими платформами-містами, на яких живуть Мон Каламарці.

Н 
 Набу — зелена планета з лісами, болотами, рівнинами й озерами, де мешкають люди набу і земноводні гунгани (Епізоди I, II, III і VI).

О

П 
 Поліс Масса — знищена планета, що є астероїдним полем, в медичному комплексі на одному з астероїдів якого народилися Люк і Лея — діти Падме Амідали, яка тут померла під час пологів, та Енакіна Скайвокера, який перейшов на темний бік Сили (Епізод III).

Р

С 
 Салеукамі — планета-пустеля Зовнішнього Кільця, де іноді зустрічається рослинність (Епізод III).

Т 
 Татуїн — планета-пустеля в однойменній системі на Зовнішньому кільці (Епізоди І, ІІ, ІІІ, IV і VI).
 Таспір ІІІ — вулканічна планета, на якій колись билися Джуден Кор із Аллорою.
 Таріс — частково знищена за наказом лорда ситхів Дарта Малака планетена, частково реконструйована.

У 
 Утапау — планета з усадочними провалами, де був убитий генерал Грівус (Епізод III).
 Умбара — планета на якій вічна темнота.

Ф 
 Фелуціа — болотиста планета, вкрита величезними рослинами, на якій були вбиті Ейла Секура (Епізод III) і Шаак Ті.

Х

Ч

Ш

Щ

Ц

Я 
 Явін IV — супутник газового гіганта Явіна, де Енакін Скайвокер мав бій із Асажж Вінтрес і знаходилася одна із військових баз повстанців під час галактичної Громадянської війни (Епізод IV).

Галерея

Джерела 

 Локації "Зоряних війн" на Вукіпедії 
 Криспин Э. Звездные Войны: Приключения Хэна Соло, Трилогия 1 — Книга 3: Хэн Соло и мятежный рассвет / перевод с англ. : Я. Кельтского. — СПб.: Terra Fantastica; M.: Эксмо, 2006. — 528 с. ISBN 5-7921-0706-8 (TF) ISBN 5-699-18849-5 (Эксмо)

Списки Зоряних війн